Варшава является не только политической, но и спортивной столицей Республики Польши. В 2008 году Варшаву выбрали столицей европейского спорта, и в память об этом событии в городе была установлена мемориальная доска (награду получила мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц из рук мэра Штутгарта Вольфганга Шустера).

Крупнейшие спортивные арены Варшавы вместе составляют Национальный спортивный центр.

Виды спорта

Футбол 
В Варшаве базируются два профессиональных футбольных клуба, играющих Экстраклассе (высшей лиге чемпионата Польши): «Легия» и «Полония». «Легия» является восьмикратным чемпионом страны, в то время как «Полония» выигрывала титул только дважды (в 1946 и 2000 годах).

Крупнейшим футбольным стадионом в городе является Национальный стадион, на котором проводились матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года. Де-юре и де-факто проводить встречи на нём имеет только сборная Польши, однако для «Легии» разрешили сделать исключение: она будет играть на нём ключевые матчи. Сама «Легия» играет на стадионе Пепси-Арена, а «Полония» на личном стадионе Полонии.

В Варшаве также базируются несколько других профессиональных и любительских клубов. Самым известным из них является «Гвардия», победитель Кубка Польши 1954 года.

Хоккей 
Самым известным хоккейным клубом Варшавы является «Легия», которая выигрывала чемпионат Польши 13 раз. Расцвет клуба пришёлся на середину XX века, однако последнюю победу команда одержала в 1967 году. В настоящий момент «Легия» играет на арене «Торвар II» в Первой польской лиге (вторая по уровню значимости лига), а эта арена может принимать матчи не только по хоккею, но и по баскетболу, а также быть местом проведения чемпионатов по единоборствам и фигурному катанию.

Баскетбол 
В Варшаве базируются три баскетбольных клуба: «Легия», «Политехника» и «Полония-Варбуд». Арена «Торвар II» является домашней ареной для «Легии» и «Политехники»: в 2001 году на ней проходил финал баскетбольного Кубка Сапорты. «Полония-Варбуд» проводит матчи на спортивной арене «Коло».

Волейбол 
Самая известная волейбольная команда Варшавы — это «Политехника», которая играет на арене «UCSiR».

Лёгкая атлетика 
Легкоатлетические соревнования в Варшаве проводились ранее на стадионе «Скра», также в Варшаве прошёл в 1987 году чемпионат мира по бегу по пересечённой местности. Ежегодно в городе проводятся Варшавский марафон, мемориал Камилы Сколимовской и другие легкоатлетические соревнования.

Другие виды спорта 
В Варшаве есть команды по гэльскому («») и американскому футболу («Кролевчи», «Иглз» и «Спартанз»), также там развиты гандбол («Варшавянка») и плавание. Есть открытая ледовая арена для соревнований по фигурному катанию и ипподром.

Некоторые известные спортсмены — уроженцы Варшавы 
 Брустман, Агнешка (шахматистка)
 Жевлаков, Михал (футболист)
 Корженёвский, Павел (пловец, чемпион мира 2005 года, трёхкратный чемпион Европы)
 Кшесиньская, Эльжбета (легкоатлетка, чемпионка Олимпиады 1956 года)
 Рыбачевский, Мирослав (волейболист, чемпион Олимпиады 1976 года)
 Сколимовская, Камила (легкоатлетка, чемпионка Олимпиады 2000 года)

Ссылки 
 Study in Warsaw: Sports in Warsaw